Filippowka steht für:

 Filippowka (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Philippsthal, Kreis Gerdauen/Ostpreußen)
 Filippowka (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Dommelkeim, Kreis Friedland (Bartenstein)/Ostpreußen)
 Filippowka (Tschepza), Fluss in Russland, Nebenfluss der Tschepza